Simon Hjalmarsson (né le  à Värnamo en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Borås HC || Allsvenskan ||10 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Frölunda HC || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Borås HC || Allsvenskan ||40 ||14 ||19 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien ||53 ||11 ||9 ||20 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Luleå HF || Elitserien || 54|| 8|| 21|| 29|| 16|| 13|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
|2011-2012 || Luleå HF || Elitserien || 53|| 19|| 17|| 36|| 8|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC || Elitserien || 55|| 12|| 31|| 43|| 10|| 10|| 5|| 6|| 11|| 8
|-
|2013-2014|| Linköpings HC || SHL || 55|| 27|| 30|| 57|| 87|| 14|| 5|| 4|| 9|| 2
|-
|2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 33 || 11 || 13 || 24 || 6 || 16 ||5 ||6 ||11 ||4
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 28|| 3|| 10|| 13|| 2|| 14|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
|2016-2017|| Frölunda HC || SHL ||51 ||5 ||11 ||16  || 8||14 ||6 ||4 ||10 || 0
|-
|2017-2018|| Frölunda HC || SHL ||51 ||8 ||23 ||31 ||22 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2018-2019|| Frölunda HC || SHL ||52 ||15 ||18 ||33 ||26 ||15 ||5 ||9 ||14 ||8 
|-
|2019-2020|| Frölunda HC || SHL ||50 ||16 ||20 ||36 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021|| Frölunda HC || SHL ||51 || 6 || 14 || 20 ||10 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2021-2022|| Graz 99ers || ICEHL ||  ||

En équipe nationale 

|-
| 2007 || align=left| Suède U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||4 ||5 ||9 ||4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2009 || align=left| Suède U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 6 ||4 ||2 ||6 ||4 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède || aling=left|Championnat du monde  || 10 ||2 ||2 ||4 ||4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2014 || align=left| Suède || aling=left|Championnat du monde || 10 ||1 ||0 ||1 ||4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2015 || align=left| Suède || aling=left|Championnat du monde || 10 ||1 ||0 ||1 ||4 || align=left|  position

Trophée et dinstinctions

Ligue des champions de hockey sur glace

 Il remporte le championnat avec le Frölunda HC en 2016-2017, en 2018-2019 et en 2019-2020.

SHL 

 Il remporte le championnat avec le Frölunda HC en 2018-2019.

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Värnamo
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Rögle BK
Joueur du Luleå HF
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Borås HC
Joueur du Linköpings HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Graz 99ers